Khaan mckennai — вид ящеротазових динозаврів родини Овірапторові (Oviraptoridae). Вид існував наприкінці крейди (84-75 млн років тому) на території Азії.

Назва 
Родова назва походить від слова «хан» тобто «правитель», вид названий на честь американського палеонтолога Малкольма Карнегі МакКенни.

Скам'янілості 

Скам'янілі рештки знайдені у пластах формації Дядохта в Монголії у 2001 році. Голотип IGM 100/1127, що складається з повного кістяка, знайдений разом з іншим зразком IGM 100/1002. Разом їх неофіційно називають «Ромео і Джульєтта». Відомий також третій зразок, що належить цьому виду.

Опис 
Цей динозавр мало чим відрізнявся від інших овірапторових. Сягав завдовжки 120 см. Це був дрібний хижак, що полював на дрібних хребетних. Вважається, що тіло було вкрите пір'ям, як і у його родичів.

Філогенія 
Філогенічна кладограма Fanti et al., 2012.

Примітки

Посилання 
 Clark, J. M., Norell, M. A. & Barsbold R. (2001) Two new oviraptorids (Theropoda: Oviraptorosauria), upper Cretaceous Djadokhta Formation, Ukhaa Tolgod, Mongolia. Journal of Vertebrate Paleontology 21(2): 209–213

Овірапторові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2001